Shinjō bezeichnet:
 Shinjō, eine Stadt in der japanischen Präfektur Yamagata
 ein Lehen in der japanischen Provinz Uzen: Shinjō (Uzen)
 ein Lehen in der japanischen Provinz Yamato: Shinjō (Yamato)
 Shinjō (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Shinjō oder Shinjo ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroki Shinjō (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kazuma Shinjō, japanischer Schriftsteller
 Mayu Shinjo (* 1973), japanische Mangaka